Helosciadium heterophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Helosciadium heterophyllum ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
heterophyllum